Ein Bezirksamtmann (auch Bezirksoberamtmann) war/ist Leiter einer unteren Verwaltungsbehörde in

 Bayern 1862–1939, siehe Bezirksamt#Geschichte
 den früheren deutschen Kolonien, siehe Bezirksamt (Kolonien)
 der Schweiz, siehe Bezirk (Schweiz)